Die Tour de Japon war eine Konzerttour zu musikalischen Themen der Final-Fantasy-Videospielreihe, welche vom 12. März bis zum 16. April 2004 dauerte. Das Konzert war eine Reaktion auf den großen kommerziellen Erfolg des zwei Jahre zuvor veröffentlichten Albums 20020220 Music from Final Fantasy, in welchem ebenfalls Musik aus verschiedenen Final Fantasy Teilen verarbeitet wurde. Neben Stücken aus dieser Aufnahme wurden in dem Konzert aber auch weitere, bis dahin nicht veröffentlichte, Werke gespielt.

Setliste 
Jeder Titel wurde von Nobuo Uematsu geschrieben und von Shiro Hamaguchi arrangiert, in Klammern ist jeweils vermerkt aus welchem Teil von Final Fantasy das Stück stammt.

 Opening ~ Bombing Mission (Final Fantasy VII)
 Zanarkand (Final Fantasy X)
 Ronfaure (Final Fantasy XI)
 Aerith's Theme (Final Fantasy VII)
 The Oath (Final Fantasy VIII)
 Not Alone (Final Fantasy IX)
 Main Theme of Final Fantasy V (Final Fantasy V)
 Main Theme of Final Fantasy VII (Final Fantasy VII)
 Theme of Love (Final Fantasy IV)
 Final Fantasy I-III Medley (Final Fantasy, Final Fantasy II, Final Fantasy III)
 Opera “Maria and Draco” (Final Fantasy VI)
 New Tune from FF VII Advent Children (Final Fantasy VII: Advent Children)
 Final Fantasy Main Theme (Final Fantasy)

Tourdaten

Weblinks 
 Website zu Tour von Square (japanisch)

Musiktournee 2004
Final Fantasy